Heracleum graveolens är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Heracleum graveolens ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
graveolens